Wind of Change или Winds of Change ():

 Wind of Change — песня немецкой хард-рок-группы The Scorpions 1990 года.
 Wind of Change — дебютный сольный альбом Питера Фрэмптона 1972 года.
 Wind of Change — песня Bee Gees 1975 года.
 Wind of Change — американская хардкор-группа.
 Winds of Change — студийный альбом группы The Animals 1967 года.
 Winds of Change — студийный альбом американской рок-группы Jefferson Starship 1982 года.
 Winds of Change — британский фильм 1961 года.

См. также 

 Ветер перемен